Hrabovszky György (1762–1825) evangélikus esperes, egyházi író, könyvvizsgáló
 Hrabovszky György (1802–1869) honvédezredes